A 2006–2007-es német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 44. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 2006. augusztus 11-én kezdődött. Az utolsó mérkőzéseket 2007. május 19-én rendezték. A címvédő a Bayern München volt.

Változások a előző idényhez képest

Kiesett csapatok 
A következő csapatok estek ki az előző idényben:
 1. FC Kaiserslautern
 1. FC Köln
 MSV Duisburg

Feljutott csapatok 
A következő csapatok kerültek fel a Bundesliga 2-ből az előző idény végén:
 VfL Bochum (aranyérmes)
 Alemannia Aachen (ezüstérmes)
 FC Energie Cottbus (bronzérmes)

Csapatok

A szezon áttekintése 

A VfB Stuttgart a bajnokságot a mezőny legfiatalabb játékoskeretével kezdte meg. Célkitűzése egy UEFA-kupa indulást érő hely megszerzése volt. A szezont egy 3–0-s vereséggel kezdték, melyet a Nürnberg ellen szenvedtek el hazai pályán, majd a harmadik fordulót követően a kiesőzóna közelébe kerültek, amikor szintén otthon a Borussia Dortmund ellen is veszítettek.

Az idény hátralevő részében a csapat megszilárdította a tabella első harmadában elfoglalt helyét, s végül az utolsó nyolc mérkőzését megnyerve – miközben a riválisok, a Schalke 04, a Werder Bremen és a Bayern München botladoztak – a Stuttgart bebiztosította harmadik Bundesliga, és az ötödik német bajnoki elsőségét, miután hazai környezetben a szezon utolsó fordulójában 2–1-re legyőzte az Energie Cottbust.

A bajnokság megnyerése után egy héttel a Stuttgart elhalasztotta a duplázás lehetőségét (bajnoki cím és nemzeti kupa megnyerése), mivel a kupadöntőben 3–2 arányban alulmaradt a Nürnberggel szemben.

Armin Veh első bajnoki címét szerezte Bundesliga edzőként, így Németországban megválasztották az év labdarúgóedzőjének, míg a csapat támadója, Mario Gómez az Év Német Labdarúgója lett 2007-ben.

Tabella 

<div id="megj">1Mivel az 1. FC Nürnberg megnyerte a 2006–2007-es német kupát, így indulási jogot szerzett a 2007–2008-as UEFA-kupában.

Kereszttáblázat

Statisztikák

Góllövőlista 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2007. május 19.

Legtöbb gólpassz 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2007. május 19.

A bajnok csapat és az év játékosa

Lásd még 
 2006-os Premiere Ligapokal
 2006–2007-es DFB-Pokal
 2006–2007-es Bundesliga 2

Külső hivatkozások 
 A 2006–2007-es szezon a DFB.de-n  
 A 2006–2007-es szezon a Kicker.de-n 
 A 2006–2007-es szezon a fussballdaten.de-n 
 A 2006–2007-es szezon a worldfootball.net-en

Források 

Nemet 1
Német labdarúgó-bajnokságok